Liebesgeschichten steht für:

 Liebesgeschichten (1925), deutscher Spielfilm, Regie: Fritz Freisler
 Liebesgeschichten (1943), deutscher Spielfilm, Regie: Viktor Tourjansky
 Liebesgeschichten (1967), deutsche Fernsehserie der ARD
 Liebesgeschichten (1990), deutsche Fernsehserie der ARD
 Liebesgeschichten (1997), polnischer Spielfilm, Regie Jerzy Stuhr